Эдвард Юзеф Бенедикт Жултовский (Жолтовский) (; 18 марта 1775, с. Мохово Плоцкое воеводство (Королевство Польское) — 30 января 1842, , Царство Польское, Российская империя) — польский и французский военачальник, бригадный генерал Польских войск (с 1816), дивизионный генерал Польских войск (с 1829).

Биография 
Представитель шляхетского рода герба Огоньчик.
В 17-летнем возрасте в 1792 году поступил на службу в артиллерию Речи Посполитой. Участник восстания Т. Костюшко. После подавления восстания эмигрировал в Италию, где в мае 1797 года вступил в Польские легионы. Служил в чине поручика пехотной артиллерии. Позже был назначен капитаном 3-го пехотного батальона. В рядах легионов сражался в кампаниях 1797—1800 годов. Получил назначение на должность капитана 1-го польского пехотного полка.

В 1806 году вместе с Великой армией Наполеона участвовал в кампания в Польше и Восточной Пруссии, был назначен майором 3-го пехотного полка (затем 11-го пехотного полка), с которым принимал участие в сражении у Нидзицы и битве при Гуттштадте.

В марте 1807 года получил чин полковником, стал командиром полка. В 1809 году во время войны Варшавского герцогства с Австрией, в Рашинской битве командовал 3-м пехотным полком, участвовал в штурме Сандомира и Замосця.

С декабря 1811 года — бригадный генерал.

Участник кампании Наполеона против России. С марта 1812 года — командир 1-й бригады 17-й дивизии пехоты Великой армии генерала Я. Домбровского. После кампании 1812 года вернулся в Польшу и стал командиром бригады в дивизии И. Красинского в Калише. Сменил заболевшего генерала, и принял на себя командование дивизией в феврале 1813 года. С составе дивизии участвовал в Битве народов. Получил ранение в битве под Лейпцигом.

Командуя пехотной дивизией прошёл всю немецкую кампанию. 3 марта 1814 года получил чин бригадного генерала французской армии. С 5 мая 1814 г. — в отставке.

Затем служил в армии Царства Польского, командовал 1-й бригадой 2-й стрелковой дивизии польской армии. В 1826 году получил звание дивизионного генерала и назначен комендантом Замойской крепости.

Участвовал в Польском восстании 1830 года. Занимался созданием повстанческих подразделений.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени (Царство Польское, 1819)
 Рыцарский крест ордена «Virtuti militari» (Варшавское герцогство, 1808)
 Офицер ордена Почётного легиона (Французская империя, 1813)
 Кавалер ордена Почётного легиона (Французская империя, 1813) 
 Кавалер Королевского ордена Обеих Сицилий (Неаполитанское королевство, 1814)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (Российская империя) 
 Знак отличия «XXX лет беспорочной службы» (Российская империя, 1830)

Примечания

Ссылки 
 Tajemnice Generała Edwarda
 Edward Józef Benedykt Żółtowski

Генералы пехоты
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Польские повстанцы 1794 года
Польские повстанцы 1830 года
Военные Речи Посполитой
Военачальники Франции
Польские командиры Наполеоновских и Революционных войн